Берлезе, Августо Наполеоне (Augusto Napoleone Berlese; 1864—1903) — итальянский миколог и фитопатолог.
 Берлезе, Антонио  (Antonio Berlese; 1863—1927) — итальянский энтомолог и акаролог.